Крюс () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Джеймс Крюс (1926—1997) — німецький дитячий письменник і поет англійського походження.
 Террі Крюс (*1968) — американський актор, колишній професійний гравець в американський футбол, захисник, учасник Національної футбольної ліги.

Англійські прізвища